Центри́зм — политическая позиция, заключающаяся в балансировании между общественным равенством и общественной иерархией и противостоянии политическим изменениям как влево, так и вправо.

С понятием центризм связаны левоцентризм и правоцентризм, которые сочетают центризм с уклоном в соответствующую сторону политического спектра. Различные политические идеологии, такие как христианская демократия, социальный консерватизм и социальный либерализм могут быть классифицированны как центристские.  Радикальный центризм может рассматриваться как крайняя форма центризма.

Примечания 

Политические теории
Политический спектр